Неогублённый (неогу́бленный) гласный заднего ряда верхнего подъёма — гласный звук, используемый в некоторых языках народов мира. В МФА представлен символом , в алфавите X-SAMPA — M. Символ в алфавите МФА представляет собой перевёрнутую букву «m», а также несколько схож с буквой «u». Иногда звук называют «неогублённым „u“». Знак «ɯ» иногда используется для передачи звука /u/ в японском языке, хотя он произносится со сжатыми губами, и отличается как от «неогублённого „u“», так и от «огублённого „u“».

Примеры 

Гласные верхнего подъёма
Неогублённые гласные
Гласные заднего ряда